Гасан Мамедов: 

 Мамедов, Гасан Агамамед оглы (1938—2003) — советский и азербайджанский актёр, Народный артист Азербайджанской ССР (1982).
 Мамедов, Гасан Мамед Гусейн оглы (1912—1985) — советский табаковод, Герой Социалистического Труда (1949).
  (1930) — советский и азербайджанский писатель и журналист.
 Мамедов, Гасан (1956) — советский и туркменский музыкант, скрипач, участник ансамблей «Фирюза» и «Гунеш».